Robert Kraft (1869-1916) – scrittore tedesco
Robert Kraft (n. 1927) – astronomo statunitense
Robert A. Kraft (n. 1934) – storico delle religioni
Robert K. Kraft (n. 1941) – imprenditore statunitense, proprietario dei New England Patriots
Robert Raven Kraft (n. 1950) – streak runner statunitense e compositore di musica country
Robert Kraft – compositore statunitense di canzoni e colonne sonore, produttore musicale

Pagine correlate 
Robert Craft (n. 1923), conduttore